Rullmossor (Pseudocrossidium) är ett släkte av bladmossor. Rullmossor ingår i familjen Pottiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor